Самир ар-Рифаи (, родился 1 июля 1966 года) — с 14 декабря 2009 года по 1 февраля 2011 года премьер-министр Иорданского Хашимитского Королевства. Он сын бывшего премьера Саида ар-Рифаи и внук бывшего премьер-министра Самира ар-Рифаи.

Правление аль-Рифаи сопровождалось ростом инфляции, значительная часть населения жила в бедности. В январе 2011 года по стране прокатилась волна демонстраций, 1 февраля правительство было отправлено в отставку.

Награды 
 Орден Звезды Иордании

Примечания 

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Премьер-министры Иордании
Дети премьер-министров